Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der kirgisischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der kirgisische Fußballverband FFKR wurde 1992 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 23. August 1992 gegen Usbekistan statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Kirgisistans aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und WAM = Westasienmeisterschaft
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der kirgisischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der kirgisischen Mannschaft

1992 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die kirgisische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 43 andere Nationalmannschaften aus zwei Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 37 der derzeit abzüglich Kirgisistans 46 Nationalmannschaften der AFC
 6 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CAF, CONCACAF, CONMEBOL und OFC hat Kirgisistan bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis April 2006) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Kirgisistan
!